Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miles Maclagan che ha battuto in finale Oren Motevassel 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Cristiano Caratti (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (primo turno)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Petr Luxa (primo turno)

 Ota Fukárek (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Jean-Baptiste Perlant (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1998